Haga distrikt kan syfta på:

Haga, Helsingfors stad – ett distrikt i Helsingfors
Haga distrikt, Uppland
Haga distrikt, Västergötland

Se även
 Haga församling
 Haga församling, Uppsala stift
 Haga socken
 Haga landskommun